Минулорічні чемпіонки Ніколь Меліхар та Квета Пешке цього року грали з різними партнерками. Партнеркою Меліхар була Сюй Іфань, але ця пара програла в чветьфіналі Ешлі Барті та Кікі Бертенс. Пешке грала з Демі Схюрс, але вони поступилися в другому колі парі Дарія Юрак / Аліція Росольська.

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання
Основна сітка 

Brisbane International - Doubles
2020 Women's Doubles
2020 в австралійському спорті